Bahnhof Walheim steht für: 
 Bahnhof Walheim (b Aachen), einen Bahnhof in Nordrhein-Westfalen an der Vennbahn und der Bahnstrecke Stolberg–Walheim
 Bahnhof Walheim (Württemberg), einen Bahnhof in Baden-Württemberg an der Frankenbahn (Stuttgart – Würzburg)